— монотипный род динозавров, включающий вид Phyllodon henkeli.
  — род мхов, включающий 6 видов, типовой вид .